Mauron steht für:
 Mauron, eine Gemeinde in Frankreich 

Mauron ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Mauron (1899–1966), französischer Dichter, Übersetzer, Literaturkritiker, Anglist und Romanist
 Jean-Jacques-Denis Mauron (1810–1885), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Marcel Mauron (1929–2022), Schweizer Fußballspieler
 Marie Mauron (1896–1986), französische Autorin
 Nikolaus Mauron (1818–1893), Schweizer katholischer Geistlicher, Generaloberer der Redemptoristen
 Sandrine Mauron (* 1996), Schweizer Fußballspielerin